Serie A 1989 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1989 – edizione del campionato di calcio maschile ecuadoriano
 Serie A 1989 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1989 – stagione del campionato italiano maschile di pallapugno